kilo kan verschillende dingen inhouden:

kilo (SI-prefix), "een factor 1000", volgens het internationale stelsel van eenheden SI, afkorting: k als in kiloWatt of kilometer (zie SI-prefix)
afkorting van kilogram, 1000 gram. De afkorting is in het dagelijks leven normaal, bijvoorbeeld bij het afwegen van koopwaar. In de wetenschap wordt voluit kilogram gezegd.
in de Informatica een veelgebruikte foutieve factor 1024, ofwel 210. Volgens een uitbreiding van SI heet dit Kibi; zie Veelvouden van bytes
Het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "k"

Het woord 'kilo' is afkomstig uit het Frans en afgeleid van het Grieks 'chilioi' dat 'duizend' betekent.